Катастро́фа Beechcraft 1900 в Кара́чи — авиационная катастрофа самолёта Beechcraft 1900 авиакомпании JS Air, произошедшая в 07:05 по местному времени (02:05 UTC) 5 ноября 2010 года в пригороде Карачи после вылета самолёта из аэропорта Джинна. Самолёт выполнял чартерный рейс Карачи — деревня Бит Шах провинции Синд, был зафрахтован итальянской нефтедобывающей компанией Eni, рабочие которой направлялись к одному из нефтяных месторождений.

Погибшие 
Погибли все 21 человек, находившихся на борту самолёта — 17 пассажиров и 4 члена экипажа (2 пилота, 1 авиамеханик и 1 сотрудник службы безопасности аэропорта Джинна, а также 15 служащих компании «Eni» и 2 человека, работавших по контракту; в числе погибших — одна гражданка Италии).

Расследование причин 
По предварительной информации катастрофа произошла из-за проблем в одном из двигателей.

Примечания 

Карачи
2010
Ноябрь 2010 года
Авиационные происшествия с Beechcraft 1900